Ólafur Guðmundsson (rukometaš)
Ólafur Guðmundsson (glumac)